Гринчак — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гринчак, Валерий Иванович (род. 1957) — советский военный деятель, Герой Советского Союза (1985), участник Афганской войны.
 Гринчак, Евстафий Михайлович (род. 1907) — советский государственный деятель, буровой мастер, депутат Верховного Совета СССР 4-5-го созывов.